Нуайе́ль-Годо () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Энен-Бомон-2, в 12 км к востоку от Ланса в месте пересечения автомагистралей А1 "Нор" и А21 "Рокад Миньер".

Население (2018) — 5 828 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина, восстановленная после Первой мировой войны
 Мегамолл Ашан

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 8,3 %
 строительство — 2,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 74,5 %
 государственные и муниципальные службы — 14,5 %

Уровень безработицы (2017) — 19,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 040 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Нуайель-Годо с 2020 года занимает Жерар Бизе (Gérard Bizet). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список победил в 1-м туре, получив 72,86 % голосов.

Знаменитые уроженцы 
 Морис Торез (1900-1964), деятель французского и международного рабочего и коммунистического движения.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции 

Коммуны департамента Па-де-Кале